Sonika es una revista mexicana sobre música electrónica y alternativa fundada en 2001. La revista fue concebida y creada por productor y creativo mexicano Jorge Alor.

Historia 

Alrededor de 2000, Alor notó la necesidad de hablar de música de una manera diferente y desenfadada dentro del mundo editorial mexicano; esto lo llevó a conceptualizar y crear la revista. Empezó como una publicación enfocada en la música electrónica, que ya era un movimiento con bastantes seguidores y eventos en su órbita. Sin embargo, poco a poco, los comentarios de los lectores y la evolución de la industria la abrieron para abordar géneros más sofisticados, hasta centrarse en la música indie, que era un fenómeno que empezaba a cobrar fuerza en esos momentos en aquel a país. Sonika publicó su último número en 2009.

Contenidos 
La revista, desde su diseño, retaba la manera convencional de hablar de música en México; además, todos los meses iba acompañada de un CD con las mejores canciones y grupos - según sus editores -, de los cuales se hablaba dentro de la revista. Este CD fue el gran diferenciador que la hizo popular en el mercado, ya que en ese momento no había publicaciones nacionales que regalaran la música, como muestra y que después dedicaran paginación para hablar y/o explicar lo que significaba esa música y sus artistas.

Manifest 
Cada año la revista organizaba un festival musical, para conmemorar su aniversario. Esta fue creciendo hasta convertirse en el primer gran Festival de música alternativa y rock independiente de México llamado Manifest.

Enlaces externos 
 Fiesta de revista Sonika - rocksonico.com
 Artículo para Sonika - Carlos Dávalos - Fuji Rock Fest 2008

Revistas de música